Талио́н (, от  — такой же) — категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие. Принцип (правило) назначения уголовного наказания за преступление, согласно которому наказание должно точно, буквально соответствовать вреду, причинённому вследствие совершения преступления («око за око, зуб за зуб»).

Виды и предназначение 
По способу возмездия выделяют материальный талион, когда причинённое зло в точности воспроизводится наказанием (например, нанёсшему телесное повреждение отплачивается таким же), и символический, в котором равенство проступка и наказания проводится в идее.

Талион появляется в праве, когда кровная месть без пределов перестаёт соответствовать требованиям правосознания. Он имеет целью охрану правонарушителя и его рода от причинения излишнего ущерба со стороны потерпевших.

Талион является грубым выражением справедливости, доступным и понятным уже первобытному человеку.

Lex taliōnis буквально означает «Закон равного возмездия».

Талион в истории права 
Талион известен в первую очередь первобытным народам, у которых применяется в самых разнообразных формах, сохраняющих одно основное стремление — уравнять наказание с причиненным ущербом.

До каких пределов последовательно в этом отношении обычное право, видно из того, что у жителей Гвинеи мужчина, супруга которого совершила прелюбодеяние, был вправе совершить такое же преступление с женой виновного.

В Абиссинии родственник убитого чьим-либо неосторожным падением с дерева мог в таких же условиях сам броситься с дерева на неосторожного правонарушителя.

Самыми ранними письменными отображениями принципа талиона являются законы месопотамских царей, например, свод законов Хаммурапи («Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. Если он убил сына хозяина, то должны убить сына этого строителя») или законодательство Липит-Иштара.

Весьма полно выражена была идея талиона в еврейском праве («око за око, зуб за зуб»), в римских законах XII таблиц и в средневековых германских законах.

В русском праве идея талиона еще сохранялась в значительном объеме в Соборном уложении 1649 года, которое, например, за телесное повреждение предписывало отплачивать преступнику тем же: «отсечёт руку или ногу, или нос, или ухо, или губы отрежет, или глаз выколет… самому ему то же учинить». Разбойников дозволялось пытать в праздники, так как они сами в праздники бьют, мучат и огнём жгут.

Большую роль талион играл и в законах Петра I. В Артикуле воинском 1715 года предписывалось за богохуление прожигать язык раскаленным железом, за лжеприсягу — отсекать два пальца, за убийство «паки отметить и без всякой милости голову отсечь». Талион применялся также при ложных доносах.

С течением времени материальный талион, разделяя участь членовредительных наказаний и квалифицированных форм смертной казни, перестает применяться. Вообще возможность осуществления его постепенно теряется при усложнении форм преступной деятельности и изменении карательных систем, ставящих в основание кары лишение свободы.

Идея возмездия (без строгого следования правилу талиона) и в настоящее время служит исходным началом уголовного наказания.

Талион в религиозных и философских учениях

Принцип талиона в иудаизме 
В древних иудейских законах роль принципа талиона весьма велика. Ветхий Завет содержит одну из древнейших известных формулировок этого принципа — «око за око», которая является цитатой из Книги Исхода (21:23-27), повторённая также в Левите (24:20).

Комментарий Сончино:

Принцип «мера за меру» в его буквальном понимании использовался народами древнего мира, а в некоторых странах применяется до сих пор. В Торе этот принцип применяется только в случае совершения убийства (см. Бемидбар, 35:31: «И не берите искупительный дар за душу убийцы, злодея, которому надлежит умереть, но смерти будет он предан»). Из следующих стихов Торы очевидно, что всем физическим повреждениям, нанесенным одним человеком другому, — при условии, что они не приводят к смертельному исходу, — должно быть найдено денежное выражение, и нанесший повреждение должен компенсировать их. Таким образом, выражение Торы «глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» следует понимать как требование возместить пострадавшему нанесенный ущерб, заплатив штраф в том размере, который судьи определят как стоимость потери здоровья, трудоспособности и т. п. (см. стих 19).

Принцип талиона в христианстве 

Ещё до пришествия Иисуса Христа принцип справедливости в ветхозаветном обществе способствовал формированию более высокого уровня человеческих взаимоотношений, которые выражаются в «золотом правиле этики», если быть точнее — в его первоначальной отрицательной формуле: «не поступай с другим так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой».
С пришествием Иисуса Христа и обретением Нового Завета, стало возможным исполнять положительную формулу «золотого правила этики»: «поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Христианин призван останавливать зло на себе.

На христианскую интерпретацию принципа талиона оказала огромное влияние цитата из книги Левит (19:18, см. выше) во время Нагорной проповеди Иисуса Христа. В той части проповеди, которую называют «Развитие Закона», Иисус призывает своих последователей «подставлять другую щеку», когда они сталкиваются с насилием:

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую

Христианские толкователи, например святитель Иоанн Златоуст, обращали внимание на то, что и кажущаяся жестокость ветхозаветной заповеди на самом деле является человеколюбием.

Законодатель предписал — око за око не для того, чтобы мы друг у друга вырывали глаза, но чтобы удерживали руки свои от обид; ведь угроза, заставляющая страшиться наказания, обуздывает стремление к делам преступным.

Эта заповедь была дана применительно к нравственному состоянию ветхозаветных людей, склонных к насилию. Вместе с тем свт. Иоанн считает, что кара по принципу талиона уже является смягчённой по отношению к преступнику.

Принцип талиона в исламе 

Принцип талиона весьма развит в шариате, согласно которому воровство в ряде случаев карается отрубанием руки, однако он ограничен идеями исламского милосердия:

Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и помирится, тому награда будет от Аллаха.

Ичкерия 
В реалиях Российской Федерации была предпринята попытка применить этот принцип на практике в Чеченской Республики Ичкерия. Когда в России был принят новый уголовный кодекс, в этой республике, не подчинявшейся тогда российскому законодательству, был принят свой Уголовный кодекс, положения которого были скопированы с Уголовного кодекса Судана.

Так, непосредственно занимавшийся этим вопросом И. И. Киселёв в интервью «Российской газете» отмечал следующее по поводу попытки законодательного закрепления принципа талиона в самопровозглашенной Чеченской Республике Ичкерия:
Отдельная тема — законы Чеченской Республики Ичкерия. Остановлюсь лишь на одном из них, но принципиально важном — Уголовном кодексе, который утвержден указом Масхадова в августе 1996 года. В подавляющем числе своих положений кодекс противоречит даже объявленной Конституции Ичкерии. По этому документу в качестве наказания применяется смертная казнь путём отсечения головы, забивания камнями либо таким же путём, каким преступник лишил жизни свою жертву. Другое варварское наказание — бичевание. Наряду с этим кодексом также предусмотрен принцип «воздаяния равным», или известный доправовой вандализм «око за око, зуб за зуб». Перечень частей тела и тех ранений, за которые назначается наказание в виде воздаяния равным, в кодексе тоже детально прописан. К примеру, у виновного выкалывается зрячий глаз, если он выбил глаз жертве, отсекается рука у осужденного, если у потерпевшего отрезана рука в суставе, и т. д. Правом на варварское наказание наделяется прежде всего жертва преступления, но затем оно переходит к близким родственникам. Действовавший кодекс Ичкерии юридически закрепил и право на существование обычаев кровной мести.
В среде современных чеченцев отмечаются случаи примирения семей при условии, что убийца понесёт достойное наказание по законодательству Российской Федерации.

Принцип талиона и криминологические теории 
Потеряв своё прежнее значение в юридической практике, талион сохранил его в теориях и доктринах наказания, исходящих из начала справедливости как математического равенства, дозволяющего причинить преступнику не более того страдания и зла, которые причинены им самим. Научному анализу уголовно-правовых и криминологических концепций, основанных на принципе талиона, посвящены научные работы российского криминолога К.В. Корсакова.

На развитии идеи талиона построены философские теории наказания Иммануила Канта и Фридриха Гегеля, которые впоследствии легли в основу классической школы уголовного права. И. Кант исходил из положения, что категорический императив предполагает возмездие преступнику в равном объёме: убийство должно караться смертью. Так как последовательное проведение талиона далеко не всегда возможно, то И. Кант допускал относительное равновесие наказания и преступления, например, отправление вора на каторжные работы, назначение кастрации за изнасилование и пр.

Фридрих Гегель выдвинул идею восстановления права и так как, по его мнению, уголовное наказание должно быть уравнено с преступлением, хотя не материально, а соответственно характеру воли преступника, то его теория также опиралась на принцип равного возмездия, то есть на правило талиона.

В современных уголовных кодексах это направление криминологической мысли потеснено другими концепциями, поддерживаемыми сторонниками социологического направления в криминологии, утверждающими идеи предупреждения, охраны, целесообразности государственной политики в области уголовного правосудия и придающими началу возмездия меньшую роль. Однако и сегодня принцип талиона продолжает бытовать в общественном сознании: например, смертная казнь как вид уголовного наказания нередко воспринимается общественностью как торжество воздающей справедливости.

Известная критика 
 Мартин Лютер Кинг использовал принцип талиона в своих рассуждениях на тему расового насилия: «Старый закон „око за око“ оставит всех слепыми».

Примечания

Литература 
 Анисимов Л.И. Талиона закон // Российская юридическая энциклопедия. — М.: Инфра-М, 1999. — С. 957;
 Апресян Р.Г. Талион: его восприятие и видоизменения в христианстве и исламе // Сравнительная философия: моральная философия в контексте многообразия культур / Отв. ред. М.Т. Степанянц. — М.: Восточная литература, 2004. — С. 221-229;
 Апресян Р.Г. Талион и золотое правило: критический анализ сопряженных контекстов // Вопросы философии. — 2001. — № 3. — C. 72-84;
 Жижиленко А.А. Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных мер. — СПб.: типография Правда, 1914. — 676 с.;
 Корсаков К.В. Карательное право как первая ступень правогенеза // Журнал российского права. — 2016. — № 11. — С. 21-29;
 Корсаков К.В. Модель возмездия в криминологии и уголовно-правовой доктрине. — М.: Юрлитинформ, 2007. — 224 с.;
 Корсаков К.В. Принцип равновозмездности в феномене уголовного наказания // Государство и право. — 2015. — № 6. — С. 93-97;
 Корсаков К.В. Талион // Философский словарь по правам человека. — Екатеринбург: АМБ, 2006. — С. 560-562;
 Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. — М.: Норма, Инфра-М, 2012. — 736 c.;
 Соловьев Э.Ю. Переосмысление талиона. Карательная справедливость и юридический гуманизм // Новый мир. — 2004. — № 1. — C. 123-142.

История права
Латинские юридические термины
Кодексы поведения